Golden Hinde ou Golden Hind peut désigner :

Montagne 
 Golden Hinde, une montagne, point culminant de l'île de Vancouver au Canada, nommée ainsi en référence au galion de Francis Drake.

Navires 
 Le Golden Hind (1577) : galion anglais commandé par Francis Drake, exposé à Londres jusqu'au milieu du XVIIe siècle avant de pourrir et d'être détruit au milieu du XVIIe siècle ;
 Le Golden Hind (1947) : réplique du galion de Francis Drake à Southend-on-Sea, exposée comme attraction, en raison d'une rénovation trop couteuse elle est démolie et remplacée en 2013 ;
 Le Golden Hind (1963) : réplique du galion de Francis Drake à Brixham, utilisée dans une série télévisée puis à quai comme attraction, elle coule lors de son remorquage en 1987 ;
 Le Golden Hind (1973) : réplique du galion de Francis Drake dans le centre-ville de Londres, elle abrite un musée maritime, le navire a effectué plusieurs voyages dans le monde en Amérique, Asie et Europe pour des commémorations ;
 Le Golden Hind (1988) : réplique du galion de Francis Drake à Brixham, pour remplacer la version de 1963 qui a coulé. Ce navire ne peut pas naviguer et reste à quai comme attraction.

Homonymie de bateaux